Хенри Томас () е американски актьор.

Биография

Избрана филмография 
 Кино

 Телевизия

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски актьори и актриси
Деца актьори
Хора от Сан Антонио